Gerő László (1909–1995) Ybl-díjas építész, építészmérnök, építésztörténész
 Gerő László (1961) közgazdász
 Gerő László Mikola-díjas pedagógus